— японский топоним.

 Иокогама — город в Японии, административный центр префектуры Канагава.
 Иокогама — посёлок в Японии, расположенный в уезде Камикита префектуры Аомори.
 Иокогама — порода кур, выведенная в Японии.
 «Иокогама» — бейсбольный стадион в городе Иокогама.

См. также 
 Иокогама Ф. Маринос
 Yokohama